Айфелова кула може да се отнася за някое от следните понятия.

Кули 
 Айфелова кула – (оригинал) метално-решетъчна кула в Париж, Франция с височина 324 м (1889)
 Айфелова кула – копия на оригиналната кула (23 точни и 46 подобни) с това или друго име:
 Айфелова кула – метално-решетъчна кула в Златни пясъци, България с височина 32,4 м (2007)
 Айфелова кула – метално-решетъчна кула в Харков, Украйна с височина 35 м (2012)

Други 
 „Айфелова кула“ – картина от Робер Дьолоне (1911)
 „Айфеловата кула“ – роман от Дино Будзати (1966)